Prăjești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prăjești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău 

 Prăjești (Măgirești), Dorf im Kreis Bacău
 Prăjești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț